Protammodytes är ett släkte av fiskar. Protammodytes ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tobisfiskar
Protammodytes